Bundesliga 2010-11 i Østrig var den 96. udgave af det østrigske mesterskab i fodbold.

Tabel

Målscorer 

Fodbold i 2008
Fodbold i Østrig